Сахасарра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 13,84 км². Население — 137 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Покровителем города считается Вирхен де Сильяс.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи